Assay Office ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Assay Office (Boise, Idaho), NRHP-ID 66000305
 Assay Office (Seattle, Washington), NRHP-ID 72001271